Технотро́нный докуме́нт — документ, созданный и (или) читаемый при помощи применения особых устройств и приспособлений.

К технотронным документам относятся кино-, фото-, фоно-, видеодокументы, электронные документы, выполненные любым способом и любым способом закрепляющие информацию. Определение было предложено в конце прошлого века профессурой Историко-архивного института и в настоящее время используется, прежде всего, в области архивоведения и источниковедения.

См. также 
 Электронный документ

Ссылки 
 Библиотека словарей " Словарник "
 Белорусский юридический словарь терминов и определений
 Статья Г. Н. Швецовой-Водки "К определению понятия «технотронные документы»

Архивное дело
Документы
Электронные документы